Лозенец може да се отнася за:
 Лозенец (област Бургас), село в област Бургас
 Лозенец (област Добрич), село в област Добрич
 Лозенец (област Ямбол), село в област Ямбол
 Лозенец (район), един от 24-те района на София
 Лозенец (квартал), квартал на София
 Лозенец (квартал на Стара Загора)